Mozifilm
 Dennis, a komisz, 1993-ban bemutatott amerikai filmvígjáték, Nick Castle rendezésében.

Tévéfilmek
 Dennis, a komisz újra pimasz, 1987-ben bemutatott amerikai filmvígjáték Doug Rogers rendezésében.
 Dennis, a komisz – A hét tenger ördöge, 2002-ben bemutatott amerikai 2D-s számítógépes animációs vígjáték, Patrick A. Ventura rendezésében.

Videofilmek
 Dennis, a komisz ismét pimasz, 1998-ban bemutatott amerikai filmvígjáték, Charles T. Kanganis rendezésében.
 Dennis, a komisz karácsonya, 2007-ben bemutatott amerikai filmvígjáték, Ron Oliver rendezésében.

Tévéfilmsorozat
 Dennis, a komisz, 1986-tól 1987-ig futott amerikai–kanadai televíziós rajzfilmvígjáték-sorozat, Michael Maliani rendezésében.